China Open 2007 (Honghe Industrial China Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 25 mars och 1 april 2007 i Student Gymnasium i Peking, Kina. Graeme Dott vann turneringen efter att ha slagit Jamie Cope i finalen med 9-5. Det är Dotts enda rankingtitel förutom hans VM-titel från säsongen innan.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wild Card-omgång
De åtta lägst rankade av de spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen spelade en wild card-omgång mot åtta kinesiska spelare (se spelschemat ovan). Hemmaspelarna vann 5 av de åtta matcherna.

Kval
Kvalet spelades 23-26 januari i Prestatyn, Wales. I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

2007 i Kina
Snookersäsongen 2006/2007
2007